

Географічні об'єкти 
 Кірос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія

Особи 

 Даніель Одубер Кірос — 34-й президент Коста-Рики
 Мануель Родрігес Торісес-і-Кірос — член урядового Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Педро Фернандес де Кірос — іспанський мореплавець
 Хуан Баутіста Кірос Сеґура — 20-й президент Коста-Рики
 Хуан Кастаньйо Кірос — іспанський футболіст